Sonnemans ist der Familienname von

 Ben Sonnemans (* 1972), niederländischer Judoka
 Heino Sonnemans (* 1940), deutscher Theologe 
 Victor Sonnemans (1874–1962), belgischer Wasserballspieler